Distretto di Nowy Sącz – distretto polacco del voivodato della Piccola Polonia
 Nowy Sącz –  città polacca del voivodato della Piccola Polonia
 Stary Sącz – comune urbano-rurale polacco del distretto di Nowy Sącz
 Voivodato di Nowy Sacz – unità storica di divisione amministrativa e governo locale della Polonia